Сами Шокер (род. , Аньер-сюр-Сен) — египетский шахматист, гроссмейстер (2014).

В составе сборной Египта участник 2-х Олимпиад (2010 и 2014) и 2-х командных чемпионатов мира (2011—2013).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты Франции
Шахматисты Египта